HAC steht für:
 High-availability cluster, Hochverfügbarkeitscluster
 Hill-Start Assist Control, siehe Berganfahrhilfe
 Honourable Artillery Company, britisches Traditionsregiment
 Hörgerätekompatibilität von Telefonen gemäß ANSI C63.19

 Hamburg-Altonaer Centralbahn
 Hrvatske autoceste, der größte kroatische Autobahnbetreiber
 Hughes Aircraft Company

 Hessischer Automobil-Club, Ortsclub des ADAC
 Le Havre Athletic Club
 Homonnai Atlétikai Club, ein slowakischer Fußballverein

HAc steht für:
 Essigsäure (Wasserstoff-Acetat, HAc)

HaC steht für:
 Hallstatt C, eine Periode der Hallstattzeit

hac steht für:
 Gorani (ISO-639-3-Code), Nordwest-Iranische Sprache
 Hawrami (ISO-639-3-Code), Dialekt der nordwest-iranischen Gorani-Sprache

HAC